Eižens est un prénom masculin letton pouvant désigner:

Prénom
 (1911-1987), agent secret et mathématicien soviétique
Eižens Laube (1880-1967), architecte letton
 (1905-1992), mathématicien letton

Homonymie de prénom
Prénom letton